Ginástica aeróbica esportiva
Google App Engine
Gae Aulenti - arquiteta e designer italiana

Desambiguações de siglas